Ženská čtyřhra Copa Colsanitas 2019 probíhala v první polovině dubna 2019. Do deblové soutěže bogotského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo čtrnáct dvojic. Obhájcem titulu byl nejvýše nasazený rusko-slovinský pár Dalila Jakupovićová a Irina Chromačovová, který z turnaje odstoupil pro zranění levého oka Jakupovićové.

Vítězem se stal nenasazený pár Australanek Zoe Hivesová a Astra Sharmaová, který ve finále hladce zdolal americkou dvojici Hayley Carterová a Ena Šibaharaová po dvousetovém průběhu 6–1 a 6–2. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a na prvním společně odehraném turnaji získaly v rámci okruhu WTA Tour premiérové tituly. 22letá Sharmaová odehrála i finále dvouhry.

Nasazení párů 

  Dalila Jakupovićová /  Irina Chromačovová (odstoupily)
  Lara Arruabarrenová /  Sara Sorribesová Tormová (semifinále)
  Alexa Guarachiová /  Desirae Krawczyková (1. kolo)
  Monique Adamczaková /  Jessica Mooreová (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Copa Colsanitas
WTA Tour 2019
Sport v Kolumbii v roce 2019